Кубок Стамбула 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2018 является уже 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция, с 23 по 29 апреля 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элина Свитолина
 Парный турнир —  Надежда Киченок /  Далила Якупович

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 2 в мире на тот момент). Датская теннисистка дошла до четвертьфинала, где в матче против француженки Полин Пармантье она отказалась от продолжения борьбы в начале третьего сета. Пармантье, после того как прошла главного фаворита, в итоге смогла стать чемпионкой турнира. В финале она обыграла словенскую теннисистку Полону Херцог. Прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина не защищала свой титул. В основном розыгрыше турнира приняли участие сразу пять представительниц России. Лучше из них себя проявила Светлана Кузнецова, которая имела второй номер посева и прошла в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевали Лян Чэнь и Чжан Шуай. В финале они обыграли третьих номеров посева Ксению Кнолл и Анну Смит. Прошлогодние чемпионки Надежда Киченок и Далила Якупович не защищали свой титул, однако Якупович сыграла на турнире в паре с Ириной Хромачёвой и они проиграли в первом раунде.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*на команду

Посев игроков 

 Рейтинг на 16 Апреля 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Айла Аксу
  Чагла Бююкакчай
  Ипек Оз

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Валентина Ивахненко
  Анна Калинская
  Данка Ковинич
  Аранча Рус
  Виктория Томова
  Далила Якупович

Соревнования

Одиночный турнир 
  Полин Пармантье обыграла  Полону Херцог со счётом 6-4, 3-6, 6-3.
 Пармантье выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Херцог сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Лян Чэнь /  Чжан Шуай обыграли  Ксению Кнолл /  Анну Смит со счётом 6-4, 6-4.
 Лян выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжан выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Турция
Теннис
Апрель 2018 года
2018